Toto je tabulka sférických harmonik do l=10.

Sférické harmoniky pro l = 0

Sférické harmoniky pro l = 1

Sférické harmoniky pro l = 2

Sférické harmoniky pro l = 3

Sférické harmoniky pro l = 4

Sférické harmoniky pro l = 5

Sférické harmoniky pro l = 6

Sférické harmoniky pro l = 7

Sférické harmoniky pro l = 8

Sférické harmoniky pro l = 9

Sférické harmoniky pro l = 10

Související články 
 Sférické harmonické funkce

Matematické funkce